Via dell'Amore – strada pedonale a picco sul mare tra Riomaggiore e Manarola (nelle Cinque Terre, in Liguria)
 Via dell'amore – album discografico compilation dei Rondò Veneziano pubblicato nel 1997
 La via dell'amore –  saggio filosofico di Luce Irigaray pubblicato nel 2008